Вторая Силезская война (1744—1745 годов) — второй из трёх крупных военных конфликтов в Центральной Европе, происходящих в рамках так называемых Силезских войн, в которых столкнулись интересы немецкоязычных государств Пруссии и Австрии. Управляли этими двумя государствами соответственно Фридрих II Прусский и Мария-Терезия Австрийская.

Пруссия  заключила союз с Испанией в Фонтенбло в октябре 1743 года. Пруссия заключила союз с Баварией, Швецией, Гессен–Касселем и Курпфальцем, известный как «Франкфуртская Лига», объявленной целью которой было восстановление и защита территорий императора Карла Альбрехта, включая Богемию (где он был провозглашен королем в 1742 году). Параллельно был заключен договор с Францией, в соответствии с которым Франция обязалась поддержать Лигу и напасть на Австрийские Нидерланды. Против Австрии, таким образом, помимо Франкфуртской Лиги выступали и Франция с Испанией.

Австрия уже во время войны укрепила свои дипломатические позиции Варшавским договором, который установил новый «Четверной союз» между Австрией, Великобританией–Ганновером, Саксонией и Голландской Республикой, направленный на противодействие Франкфуртской Лиге и восстановление традиционных границ Габсбургской монархии. По условиям договора курфюрст Саксонии Фридрих Август II выставлял 30 000 солдат в обмен на денежные субсидии от «морских держав» — британцев и голландцев. На стороне Австрии выступила также Сардиния.

Война вновь завершилась победой Пруссии. Австрия вынуждена была окончательно проститься с надеждами вернуть Силезию.

Начало войны 
Фридрих II вторгся в австрийскую Богемию под предлогом поддержки власти императора Карла VII, воспользовавшись при этом удалённостью австрийской армии, которая в этот момент переправлялась через Рейн по пути во Фландрию. 11 сентября 1744 года Прага была осаждена, а 16 сентября взята штурмом. Далее последовали следующие события.

Важнейшие сражения и события 
 22 мая 1744 года — оформлена анти-австрийская Франкфуртская Лига.
5 июня 1744 — заключён договор с Францией о поддержке Франкфуртской Лиги.
8 января 1745 года — заключён Варшавский договор.
 4 июня 1745 года — Битва при Гогенфридберге, поражение австрийцев.
 15 сентября 1745 года — Битва при Казале (Италия), поражение Сардинии (австрийского союзника) от франко-испанской коалиции, сблизившейся с Пруссией.
 30 сентября 1745 года — Битва при Сооре, победа Пруссии.
 15 декабря 1745 года — Битва под Кессельсдорфом, победа Пруссии.
 25 декабря 1745 года — в городе Дрездене, Пруссия и Австрия, а также Пруссия и Саксония заключили так называемый Дрезденский мир 1745 года. Подтверждены статьи Бреславльского договора 1742 года, по которому Фридрих признавал мужа Марии Терезии (Франц I (Лотарингский)) императором римским.

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Войны Австрии
Войны Пруссии
Войны Саксонии
Война за австрийское наследство
История Силезии